15-я Македонская бригада — название нескольких воинских формирований Народно-освободительной армии Югославии.

 15-я Македонская ударная бригада — бригада, существовавшая с 12 сентября по 6 декабря 1944 года. Известна также как 15-я Македонская (Поречская) ударная бригада.
 15-я Македонская Крушевская ударная бригада — бригада, образованная 9 сентября 1944 года и расформированная во второй половине того же месяца.

См. также 
 15-я бригада